Il Sir Supermercati Open 2005 è stato un torneo di tennis facente parte della categoria ATP Challenger Series nell'ambito dell'ATP Challenger Series 2005. Il torneo si è giocato a Roma dal 3 al 9 ottobre 2005 sui campi in terra rossa del G2 Village.

Vincitori

Singolare

 Juan Antonio Marín ha battuto in finale  Albert Montañés 6-2, 7-6(6)

Doppio

 Konstantinos Economidis /  Vasilīs Mazarakīs hanno battuto in finale  Flavio Cipolla /  Alessandro Motti 6-4, 7-6(4)

Collegamenti esterni